Ascensión peut désigner :

Patronymes 
 Ascensión Chirivella Marín, première diplômée en Droit qui fut inscrite au barreau en Espagne pour exercer en tant qu'avocate ;
 Ascensión Nicol Goñi (1868–1940), religieuse espagnole fondatrice des sœurs missionnaires dominicaines du Saint-Rosaire et reconnue bienheureuse par l'Église catholique ;
 María Ascensión Carreño Fernández (née en 1970),  une femme politique espagnole membre du Parti populaire (PP)
 Ascensión Esquivel Ibarra (1844–1923), homme d'État costaricien

Toponymes 
 Ascensión, localité argentine située dans le  de General Arenales, dans la province de Buenos Aires ;
 Ascensión, ou formellement Ascensión de Guarayos, localité située en Bolivie ;
 Ascensión, municipalité située dans l'État de Chihuahua, au Mexique.

Peintures 
 Ascensión de la Virgen y San Íñigo, peinture réalisée par Francisco de Goya sur la porte en bois d'une armoire de reliques de la chambre capitulaire de l'église de San Juan el Real de Calatayud.

Homonymie de toponyme